La Batalla de Telamon va ser un enfrontament entre la República Romana i una aliança de gals el 224 aC. Els romans, liderats pels cònsols Gai Atili Règul i Luci Emili Pap, van derrotar els gals, per així ampliar la seva influència en el nord d'Itàlia.

Antecedents

Mobilització 
Roma havia estat en pau amb les tribus de la Gàl·lia Cisalpina durant molts anys. De fet, quan una força de transalpins gals havien creuat els Alps a Itàlia el 230 aC, havien estat els Bois de la Gàl·lia Cisalpina que els havien repel·lit. Els romans havien enviat un exèrcit, però van trobar que no era necessari. No obstant això, quan els romans van dividir el territori anteriorment gal de Picè el 234 aC, això va crear ressentiment entre els seus veïns, els bois i insubres.

En 225 aC, els bois i insubres van pagar grans sumes de diners als Gaesatae, els mercenaris de la Gàl·lia transalpina dirigits per Aneroëstes i Concolitanus, per lluitar amb ells contra Roma. Els romans, alarmats per aquesta mobilització cèltica, van fer un tractat amb el general Àsdrubal per donar-li el control sense restriccions de la Hispània perquè puguin concentrar-se en l'amenaça més propera.

Els romans van cridar als seus aliats a Itàlia per subministrar tropes. El cònsol Luci Emili Pap tenia quatre  legions, 22.000 homes en total, a més de 32.000 tropes aliades, que estaven estacionats majoritàriament a Ariminum. Van situar 54.000 sabins i etruscs a la frontera etrusca, sota el comandament d'un Pretor, i van enviar 40.000 umbres, sarsinates, vènets i cenomanis per atacar el territori d'origen dels bois per distreure'ls de la batalla. L'altre cònsol, Gai Atili Règul, tenia un exèrcit de la mateixa mida que la de Pap, però estava estacionat a Sardenya, a Roma hi havia una reserva de 21.500 ciutadans i 32.000 aliats en la mateixa Roma, i dos legions de reserva a Sicília i Tàrent.

Victòria gal·la a Faesulae 

Els gals van envair Etrúria i van començar a marxar cap a Roma. Els romans amb les tropes estacionades a la frontera etrusca, es van reunir amb ells en Clusium, a tres dies de Roma, on les dues parts van fer campament. Aquesta nit, els gals, deixant a la seva cavalleria i els seus focs de campament com un esquer, es va retirar a la ciutat de Faesulae (l'actual Faesulae) i els obstacles defensius construïts. En el matí, la cavalleria seguida a la vista dels romans, que, pensant que l'enemic estava en retirada, els van perseguir. Els gals, amb l'avantatge de la seva posició, van sortir victoriosos després d'una dura batalla. Sis mil romans van morir i la resta va tornar a caure a un turó defensable.

Aquella nit va arribar Luci Emili Pap i acampà a prop. Aneroëstes va persuadir els gals a retirar-se al llarg de la costa etrusca amb el seu botí, i renovar la guerra més tard, quan no estigués compromesa. Pap perseguit i assetjat per la rereguarda però sense cap risc d'una batalla campal. L'altre cònsol, Règul, havia creuat Sardenya, va arribar a Pisa, i es dirigí cap a Roma. Els seus exploradors van trobar els gals, prop de les farratgeres de Telamon (l'actual Talamone).

Batalla 
Règul va situar les seves tropes en ordre de lluita i avançats, en un intent d'ocupar un turó sobre el camí pel qual els gals havien de passar.
Els gals, sense adonar-se de l'arribada de Règul, suposant que Luci Emili Pap havia enviat alguns dels seus genets com a avançada, van decidir enviar a alguns genets i infanteria lleugera contra ells per ocupar el turó, però tan aviat com van veure que estaven en contra que es despleguessin la seva infanteria s'enfronta tant davant com darrere.

Els gals van posar els gaesatae i insubres en la part posterior contra Pap, i els bois i taurisci al front contra Règul, les seves ales protegides pels vagons i carros i una petita força que custodiava el botí en un altre turó proper. La batalla pel turó principal era ferotge, i tot i que Pap va enviar cavalleria per ajudar, Règul va ser assassinat i el cap va ser portat als dirigents gals. Eventualment, però, la cavalleria romana va aconseguir la possessió del turó.

Els romans avançant en ambdues direccions, llançant una pluja de javelines, que va devastar els gaesatae vulnerables a la part posterior, que lluitaven nus amb escuts petits. Alguns es va precipitar violentament contra l'enemic i van ser assassinats. Altres es van retirar fins a l'exèrcit, la seva retirada va provocar un desordre entre els seus aliats.

La javelina romana va obligar a retirar a les files, d'infanteria, a maniples. El insubres, bois i taurisci van mantenir la seva posició amb tenacitat, però els escuts romans i les gladius van ser més efectius en combat cos a cos que no pas els escuts més petits de les Gàl·lies i les seves llargues espases, fent que els romans s'imposessin. Finalment, la cavalleria romana va atacar per sota del turó en un dels flancs dels gals. La seva infanteria va ser sacrificada i la cavalleria gal·la es retirà.

Al voltant de 40.000 gals van morir i 10.000 van ser capturats incloent-hi Concolitanus. Aneroëstes va escapar amb un petit grup de seguidors, que es va suïcidar amb ell. Luci Emili Pap va dur a terme una expedició de càstig en contra dels bois, i més tard va utilitzar el botí pres, en el seu triomf.

Referències 

Victòries romanes
Batalles de la guerra romanogal·la